A Temporada do Campeonato Mundial de Motovelocidade de 1979 foi a 31ª edição promovida pela F.I.M.. A temporada começou em San Carlos e encerrou-se em Nürburgring. 

Depois de deixar o esporte em 1967, a Honda regressou à categoria principal da motovelocidade em 1979. Numa tentativa de fazer as coisas de maneira diferente, a construtora japonesa desenvolveu a NR500, uma moto com um motor a quatro tempos ao invés do popular motor a dois tempos.

A Honda estreou o projeto NR500 no GP da Grã-Bretanha de 1979, a 11ª corrida da temporada, e viu ambas as motos abandonando a corrida.

Calendário

Resultado das corridas

Pilotos e equipes 
Os seguintes pilotos e equipes foram inscritos para participar do Campeonato Mundial:

500cc

350cc

250cc

125cc

50cc

Classificação

500cc

350cc

250cc

125cc

50cc

Ver também 
 MotoGP
 Federação Internacional de Motociclismo
 Motorcycle land-speed record
 IndyCar Series
 Federação Internacional do Automóvel
 Campeonato Mundial de Superbike
 Fórmula 1

Ligações externas 
 Sítio oficial

1979